Miguel Loayza ou Loaiza pode se referir a dois futebolistas sul-americanos:

Miguel Ángel Loayza, peruano
Miguel Loaiza, boliviano

Desambiguações de antropônimos